Лас Лагунетас има више значења:

 Лас Лагунетас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Лагунетас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лагунетас, Ла Преса (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику